Chatrč může být:

chatrná stavba, provizorní zastřešený příbytek
Chatrč (román), kniha Williama P. Younga
Chatrč (obraz), obraz Vincenta van Gogha
Chatrč z kostí, kniha pro mládež Petry Vaisové

Související články 
Milionář z chatrče – britský film z roku 2008

Externí odkazy